Софониха:
 Софониха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Ильинское сельское поселение.
 Софониха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Шапшинское сельское поселение.